Ленінська селищна рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Ленінська селищна рада — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Ленінська селищна рада — Луганська область, м. Довжанськ